Caxambu (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Caxambu do Sul, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Caxambu (district), een district in de Braziliaanse gemeente Pirenópolis
 Caxambu (rivier), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul